Weese steht für:
 den Ortsteil Weese der Gemeinde Voltlage, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Weese ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Weese (1868–1934), Schweizer Kunsthistoriker und Universitätsprofessor
 Berthold Weese (1879–1967), preußischer Politiker (SPD), MdL und Landrat
 Harry M. Weese (1915–1998), US-amerikanischer Architekt
 Hellmut Weese (1897–1954), deutscher Arzt, Pharmakologe und Universitätsprofessor
 Klaus Weese (* 1967), deutscher Freestyle-Skier
 Paul Weese (1855–1929), preußischer Generalleutnant
 Sophie Weese (* 1999), deutsche Freestyle-Skierin
 Wolfgang Weese (1890–1961), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Wees (Begriffsklärung)